Женски рукометни клуб Кучево је женски рукометни клуб из Кучева. Тренутно се такмичи у Супер Б лига Србије, другом такмичарском нивоу српског рукомета.

Женски рукометни клуб Кучево, основан 1986.године.

Клуб са дугом такмичарском традицијом у највишим ранговима рукометне лиге Србије.

Клуб који је изнедрио репрезентативке Југославије и Србије, клуб који је угостио многе врхунске рукометне екипе и репрезентације.

Данас, са новом енергијом младих људи, посвећених првенствено деци, отварамо ново поглавље….пишемо нову историју!!!

Дечице, добро нам дошли!!!

Новији резултати

Играчице сезона 2019/20 

Спорт у Кучеву
Српски рукометни клубови